Les Andoriens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce humanoïde originaire de la lune Andoria.

Physiologie 
Les Andoriens ont une peau bleue pastel et des cheveux argentés. Leurs têtes portent deux antennes terminées par un pavillon et possédant une articulation. Ces antennes semblent destinées à des fonctions de communication mais il est possible qu'elles soient utilisées comme des organes sensoriels (elles repoussent si elles sont accidentellement coupées). Elles servent aussi à tenir l'Andorien en équilibre.

Une sous-espèce longtemps demeurée au stade de mythe était soupçonnée d'exister, et fut découverte en 2104. Il s'agit des Aenars. Ils vivent isolés dans la zone polaire. Ces êtres sont physiquement similaires aux Andoriens connus, mais ils ont la peau blanchâtre. Ils sont aveugles, mais ont développé de puissantes facultés mentales, puisqu'ils communiquent principalement par télépathie. Un Aenar fut impliqué malgré lui dans une manigance interstellaire des Romuliens en 2154.

Culture 
Les Andoriens sont une espèce militariste et agressive mais ils ne combattent jamais sans raison et méprisent la malhonnêteté, bien qu'ils soient capables de duplicité. Ce sont des êtres passionnés qui ont un grand sens de la famille. Ce sont des ennemis tenaces mais des amis dévoués.

Histoire 
Les Andoriens qui sont originaires de la planète Andoria, parfois appelée Andor, ont une histoire assez similaire à celle des Humains, comme eux ils sont violents et ont un sens aigu du territoire, comme eux ils sont considérés comme émotifs et passionnés.

Vers l'an 1154 (selon le calendrier terrien), les Andoriens ont découvert comment voyager plus vite que la lumière, en vitesse de distorsion.

Les Andoriens et les Vulcains ont une histoire commune assez troublée. Au milieu du , les Andoriens avaient terraformé un planétoïde de classe D qu'ils nommèrent Wehtaan. Lorsqu'ils refusèrent le droit aux Vulcains d'inspecter cette nouvelle colonie, ces derniers les forcèrent à évacuer. En 2097, les Vulcains en réclamèrent la souveraineté et le nommèrent Paan Mokar'a. Les hostilités continuèrent jusqu'en 2152 lorsque le capitaine Jonathan Archer leur permit de conclure un accord de paix. 

Les Andoriens furent une des premières espèces à rejoindre la Fédération des planètes unies. Cependant, quelques factions andoriennes ont refusé cette adhésion et sont toujours, au , une menace pour les vaisseaux de la Fédération.

Andoriens célèbres 
 Ghee P'Trell
 Thy'lek Shran
 Shras
 Talas
 Tarah
 Telev
 Tholos (Star Trek)

Épisodes notables 
 Star Trek :
 épisode 2-10 : Un tour à Babel - première apparition dans Star Trek
 épisode 2-16 : Les Enchères de Triskelion
 épisode 3-14 : La Colère des dieux
 Star Trek, le film
 Star Trek IV : Retour sur Terre
 Star Trek : La Nouvelle Génération :
 épisode 3-16 : Paternité
 épisode 3-19 : Les Vacances du capitaine
 plusieurs épisodes de Star Trek: Deep Space Nine 
 Star Trek: Enterprise :
 épisode 1-07 : Sanctuaire (première apparition chronologique)
 épisode 1-15 : Enlèvement
 épisode 2-15 : Le Négociateur
 épisode 3-08 : Une autre dimension
 épisode 3-13 : Un allié incertain
 épisode 4-12 : Babel One
 épisode 4-13 : Pacte fragile
 épisode 4-14 : Les Pacifistes

Espèce extraterrestre de Star Trek